Зелёный Бор — топоним:

Белоруссия 
 Зелёный Бор — посёлок в Ивацевичском районе Брестской области.
 Зелёный Бор — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Ельском районе Гомельской области.
 Зелёный Бор — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Зелёный Бор — городской посёлок в Смолевичском районе Минской области.
 Зелёный Бор — деревня в Солигорском районе Минской области.

Казахстан 
 Зелёный Бор — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Россия 
 Зелёный Бор — село в Михайловском районе Амурской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Каргопольском районе Архангельской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Приморском районе Архангельской области.
 Зелёный Бор — посёлок в составе города Северодвинск Архангельской области.
 Зелёный Бор — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Зелёный Бор — посёлок городского типа в составе городского округа город Минусинск Красноярского края.
 Зелёный Бор — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Зелёный Бор — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Зелёный Бор — посёлок в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.
 Зелёный Бор — посёлок в составе города Екатеринбург Свердловской области.
 Зелёный Бор — село в Туринском городском округе Свердловской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Зелёный Бор — посёлок в Торопецком районе Тверской области.
 Зелёный Бор — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Зелёный Бор — железнодорожная станция Ярославского направления МЖД

Украина 
 Зелёный Бор — посёлок в Васильковском районе Киевской области.

См. также 
 Пансионат «Зелёный Бор»